Cronache dal Pianeta T è una serie a fumetti iniziata su Topolino nel 2011. Comprende due episodi prequel (n. 2891 del 20 aprile 2011 e n. 2892 del 27 aprile 2011) e altri quattro più una, dal n. 2902 al n. 2905 e, infine, il n. 2926.

Trama 
La storia ha come protagonisti i quattro sommi consiglieri di una città-stato, Tillan, una delle più importanti città del leggendario Pianeta Tirwa (sempre chiamato "T"), al centro della galassia Mus Mus, appartenente ad un grandissimo multiverso. Si tratta dell'elettricista Orazio, del cartografo Pippo, dell'ingegnere Minni e del giardiniere Topolino; tutti possiedono una lunga discendenza di uomini importanti: Orazio 1 diede luce alla città, Pippo 1.0 mappò Tillan e le terre circostanti e Topolino 1 fu il fondatore della civiltà dei Tilliani. La città è situata sotto un'enorme calotta trasparente, alla quale Topolino 1 diede il nome di Goccia, dove la vita viene totalmente gestita dal Nastro, una straordinaria macchina capace di generare energia bianca. I Tilliani non devo preoccuparsi di nulla, il Nastro fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno; è per questo motivo che viene fondato il Kekosek Contest, arrivato ormai alla novantesima edizione. Scopo della gara è quello di costruire l'oggetto più inutile che si possa immaginare.
A guidare Tillan vi è il Gran Testone Basettoni, anche lui ultimo discendente di una lunga stirpe di uomini importanti; oltre ai sommi consiglieri, la politica di Tillan vede anche un ministro, Macchia Nera, e un viceministro, Gambadilegno.

Ben presto Macchia Nera e Gambadilegno spodestano il Gran Testone e convincono la popolazione ad abbandonare la vita noiosa che conducono per dedicarsi all'esplorazione spaziale. Molti allora entrano a fare parte della Guardia Galattica, senza rendersi conto che si tratta di un finto incarico. Macchia Nera mostra il suo esercito: una flotta di robot simili a vespe giganti, chiamate Veispoidex coi quale dare inizio alla conquista dei pianeti vicini. I Tilliani, ignari delle malvagie intenzioni dei due, acclamano la nuova proposta. Dopo aver origliato una conversazione fra Macchia Nera e Gambadilegno, Topolino scopre che il loro obiettivo è riconvertire l'energia bianca del Nastro in energia nera, molto più potente ma anche instabile; egli entra allora nella sala del Nastro e recupera il Tingo, ritenendolo molto importante senza però saperne il motivo. In realtà egli ha visto giusto: Minni gli rivelerà che senza il Tingo non sarà possibile riconvertire l'energia bianca. Topolino convince allora gli altri tre Sommi Consiglieri (la cui carica nel frattempo è venuta meno, sciolta da Macchia Nera) a seguirlo alla ricerca della leggendaria Tanhuac, dove spera di trovare una soluzione a ciò che sta accadendo. Inizialmente in suoi amici si mostrano riluttanti: nessun Tillano infatti è mai uscito dalla Goccia, poiché ad essi è sempre stato raccontato che le terre circostanti sono continuamente devastate da tempeste radioattive e coperte di sabbia tossica; anche il mondo sotto la goccia, un tempo, era parte di questo immenso deserto, finché Topolino 1 non creò la Goccia. Alla fine assecondano le richieste di Topolino e partono con la Macchinaz, un veicolo inventato da Minni, ignari dei Vespoidex che Macchia Nera ha scagliato nell'aria circostante la Goccia.

Durante il viaggio, Topolino riceve uno strano Quantum Flux (messaggio energetico fluttuante, viaggia attraverso le distorsioni spazio-temporali), chiamato Antico Quantum Flux: "Tutte le cose del multiverso hanno un inizio ed una fine, così è stato scritto e così sempre sarà, ma non è detto che tutto ciò che è scritto si realizzerà, ciascuno dovrà fare la propria parte affinché ciò che deve accadere non accadrà mai! Dovrai arrivare fino a Tanhuac, lo scoprirai quando arriverai laggiù.  Bada all'emozione, essa è la massima forza del multiverso, controlla la tua paura se non vuoi renderla reale! Alla fine del tuo viaggio Tillan avrà la sua nuova guida". Confuso, Topolino continua il viaggio assieme ai suoi amici; dopo attraversato magnifici boschi e campi di fiori mai visti, arrivano nei pressi di una piccola oasi, dove Orazio, Minni e Pippo decideranno di farsi un bagno; Topolino invece andrà a dormire. Il divertimento dei suoi amici dureranno poco, poiché nel lago si materializzeranno gli incubi che Topolino sta vivendo e solo al suo risveglio tutto tornerà come prima. Ripreso il viaggio, troveranno la Stradamastraz, il sentiero di pietre blu che conduce a Tanuac.

Proseguendo per il sentiero, i quattro amici si perdono in una fitta nebbia che confonde loro la direzione da prendere; solo prendendo una strada a caso riescono a ritrovare la giusta via; arrivano così a Paradox (pronunciata dai suoi abitanti "Baradozt"), sorta nel corso degli anni sopra la Stradamastraz. Sebbene inizialmente i suoi abitanti sembrino amichevoli, ben presto vengono sottoposti ad un'impossibile prova: risolvere due paradossi. Se falliranno, verranno calati nell'Absurdia, un abisso di non-tempo. Con un astuto stratagemma, Topolino sottopone gli stessi Paradoxiani ad un paradosso e riesce a salvare se stesso e i suoi amici; ben presto riprenderanno il viaggio, pur di allontanarsi da quella folle città.

Il Gran Testone invia loro un Quantum Flux; ma un Vespoidex di Macchia Nera lo intercetta e grazie ad esso riesce a raggiungere la Macchinaz di Minni e a distruggerla, rubando il Tingo contenuto all'interno. Fortunatamente, Orazio ha sostituito il Tingo con una copia inutilizzabile, nascondendo l'originale in un posto sicuro della Macchinaz. Quando Macchia Nera scopre la verità, Gambadilegno cerca di convincerlo a porre fine al loro piano di conquista; è ormai stanco di quel progetto. Macchia Nera però non sembra della stessa idea ed aumenta la sua massa critica, facendolo sentire pesante ed impedendogli i movimenti. Gambadilegno cerca di farlo ragionare, di lasciar perder la conquista di pianeti, ma Macchia Nera rivela che non è quello il suo obiettivo, bensì uno molto più grande; non potendo avere l'energia nera, disattiva la luce e il riscaldamento della Goccia, che cade in uno stato di eterna penombra, per poter utilizzare tutta l'energia bianca.

Un gruppo di predoni attacca i quattro amici; ma Topolino si rivelerà un maestro di Gong-Di, senza sapere di cosa si tratti. Sgominati i predoni, l'avvicinamento dell'asteroide che ruota intorno al pianeta Tirwa provoca uno sfasamento temporale e Minni scompare, trasportata in un'altra dimensione. Riparata la Macchinaz, i tre amici partono alla ricerca della loro compagna, arrivando ai Ghiacciai Specchio: qui Orazio rimarrà intrappolato all'interno del ghiaccio specchio mentre la sua immagine specchiata, un Orazio malvagio e distruttore, prenderà vita. Distrutto il falso Orazio, Topolino e Pippo estraggono il blocco di ghiaccio in cui si trova Orazio e lo portano con loro nella Macchinaz. La meta successiva è Fractalia, un luogo in continua crescita che conduce attraverso le dimensioni; dopo aver attraversato bizzarri mondi, Topolino riuscirà a salvare Minni, ribadendo che il suo scopo è proteggerla. Tornati sulla Macchinaz, grazie ad uno strumento inventato da Minni riescono a separare il ghiaccio specchio da Orazio e il gruppo può ripartire alla volta di Tanhuac.

Intanto a Tillian i cittadini cominciano a dubitare delle parole di Macchia Nera, auto elettosi Supremo di Tillian; ma l'aria marziale che si respira impedisce loro di ribellarsi, pena la prigione. Macchia Nera rivela il suo piano a Gambadilegno: egli ha trovato un frammento di Futuria, il più importante documento lasciato dai loro antenati. In esso è scritto che la Goccia si trova sulla dorsale del Tempus Vortex; grazie all'energia bianca egli potrà raggiungere il Flusso Oscuro, sorgente del tempo universale, e diventare eterno. Egli desidera esistere sempre, nel passato, nel presente e nel futuro.

Il viaggio degli ex Consiglieri termina non appena vengono catturati da un cacciatore di taglie inviato da Macchia Nera; Topolino riesce a convincerlo a lasciarli liberi in cambio di un'ingente somma di denaro (che in realtà non possiede), ma l'arrivo di un altro cacciatore di taglie semplifica la situazione: i due infatti si nebulizzano a vicenda. Alla fine, i quattro riescono a raggiungere Tanhuac; ma i loro sogni di un'immensa città, di una terra rigogliosa, di un mondo felice terminano non appena si rendono conto si tratti soltanto di un enorme monolito di vetro posto in mezzo al deserto. Confusi e amareggiati, attiveranno per errore un messaggio olografico inviatogli dai loro discendenti. Qui scopriranno la verità.

Essi raccontano del viaggio compiuto dai Tilliani prima della fondazione della città; trovarono la Goccia già costruita, e qui Topolino fece costruire il Nastro. Sigillarono quindi la Goccia, affinché "ci avrebbe protetto da tutto, anche dallo scorrere del tempo. E così, dal giorno della sua fondazione, Tillan ha conosciuto un solo giorno. Non c'è mai stato un domani, ma un eterno oggi". Così i quattro amici scoprono la verità: sono essi stessi i fondatori di Tillian, mai invecchiati grazie al potere della Goccia. Hanno cercato di proteggere Tillian e i suoi abitanti dal cambiamento, affinché potessero vivere sempre nella gioia e nella felicità; ma tutto ciò aveva comportato anche una fase di eterno stallo. Col passare delle epoche, essi avevano dimenticato il loro passato e assunto l'identità di discendenti degli antichi abitanti di Tillian. Attivato il monolito, Minni ritrova l'Icosaedro Stellato che costruì all'epoca della fondazione ed i quattro amici possono fare ritorno a casa.

Tornati a Tillian, ritrovano una città senza luce e deserta, dove gli alberi hanno cominciato a perdere le foglie e la vita. Raggiunto il palazzo che un tempo apparteneva al Gran Testone, adesso adornato da lunghe bandiere nere e rosse, i quattro amici vengono inaspettatamente fermati da Gambadilegno, il quale racconta loro tutti gli ultimi avvenimenti. Entrati di nascosto nel palazzo, verranno scoperti dal malvagio Macchia Nera che utilizzerà il suo Gong-Di per uccidere Topolino; questi, però, riesce a sopravvivere. Macchia Nera cercherà di scagliargli contro una sfera di energia nera, ma Topolino riuscirà a fermarlo con la forza della propria mente; nel frattempo, Minni raggiunge un piccolo altare nella piazza di Tillian ed inserisce l'Icosaedro Stellato: la struttura della Goccia perde la sua forza e si riempie di crepe. Nonostante l'ammonimento di Macchia nera, che afferma che il tempo non-trascorso a Tillian passerà in un solo istante se la Goccia venisse distrutta, Topolino decide di correre il rischio e le scaglia contro un sasso; l'intera calotta crolla senza però conseguenze gravi. Il Gran Testone verrà incontro ai quattro amici, rivelando di conoscere tutta la verità prima ancora che accadesse.

Tutti riprenderanno allora l'incarico che possedevano in origine: con un colpo di scena finale, si scoprirà che Minni è la regina di Tillian e che Topolino è il suo cavaliere col compito di proteggerla (come ha sempre affermato senza però sapere che fosse davvero quello il suo ruolo). Infine, nonostante la riluttanza di Minni, Topolino deciderà di lasciare la città, per viaggiare ed esplorare tutto ciò che in quegli anni si è perso rimanendo sotto la Goccia. "Di una cosa sono certo, vale sempre la pena di uscire e di conoscere il mondo. E c'è un'altra cosa, viaggiare è sempre meglio che arrivare".

Elenco degli albi

Episodi

La città di Tillan (2891) 
A Tillan non si fa altro che parlare di uno strano concorso, il Kekosèk Kontèst, dove si inventano cose sempre più inutili. Intanto, il Gran Testone (a capo di Tillan) nomina i suoi quattro migliori amici, Topolino, Minni, Pippo e Orazio, suoi consiglieri ufficiali, mentre i due malvagi ministri Macchia Nera e Gambadilegno convincono il Gran Testone a indire un referendum: i cittadini decideranno se far diventare Tillan una grande città da guerra o no. I cittadini accettano, provocando l'esilio del Gran Testone, e i due ministri avranno potere sulla città.

Nota: questo è il primo dei due prequel speciali, pubblicati nel mese di aprile

Il mondo ricattato (2892) 
Topolino e Pippo mettono in dubbio tutte queste rivolte a Tillan, e per capire cosa tramano i due ministri, intraprendono un viaggio nel sottosuolo della città, venendo a sapere che i cattivi vogliono rendere l'energia pura del Nastro, energia nera, e conquistare il multiuniverso. Topolino prende dal nastro il pezzo di reset, e si rende conto di essere (con i suoi amici) in pericolo e parte con la Makkinaz verso Tanhuac.

Nota: questo è il secondo prequel, la storia vera inizierà ben 10 numeri dopo!

Fuori dalla goccia (2902) 
Topolino, Minni, Pippo e Orazio sono usciti dalla Goccia e hanno trovato la leggendaria Stradamàstraz, che però li ha condotti in un punto in cui c'è una strana nebbia e quindi si sono persi. Intanto Macchia Nera ha imprigionato il Gran Testone e lo ricatta chiedendogli come si fa a convertire il Nastro. Finalmente i quattro amici trovano la strada giusta e si trovano in una città chiamata Paradozt.

Uno straordinario viaggio (2903) 
In uscita il 13 luglio 2011.

A Tanhuac! (2904) 
In uscita il 20 luglio 2011.

Il tempo futuro (2905) 
In uscita il 27 luglio 2011.

La vera storia di Bàbuz Natillan (2926) 
In uscita il 21 dicembre 2011.

Personaggi

Gli eroi 
 Topolino: è l'eroe della serie, ed è un giardiniere con molte paure. Quando è agitato mangia una barretta di Glabranzaz (Liquirizia Tillanica). Col proseguire della storia riesce a superare le sue paure e dimostra di essere coraggioso e altruista, egli è in realtà il cavaliere al servizio della regina Minni.
 Minni: è l'ingegnere ufficiale di Tillan, le principali opere architettoniche della città sono merito suo. Progetta ogni giorno qualcosa di diverso. È in realtà la regina dei Tillani, prima della fondazione di Tillan. Perde la memoria come i suoi amici a causa degli effetti atemporali della Goccia.
 Pippo: è il capo-cartografo di Tillan: ha realizzato tutte le mappe della città. È una brava guida e un ottimo meteorologo. Confonde spesso la destra con la sinistra. È stato lui a tracciare la mappa della Goccia dopo la sua scoperta.
 Orazio: è il riparatore di Tillan, capace di aggiustare di tutto (anche i Quantum Flux, i messaggi energetici). È stato un suo antenato dei vecchi tempi a creare l'impianto elettrico di Tillan.
 Basettoni, noto anche come il Gran Testone: è il capo supremo della città di Tillan.

Antagonisti 
 Macchia Nera: è l'antagonista principale della serie (ma più ricorrente del personaggio). Inizialmente progetta di conquistare i pianeti vicini, ma poi ritrova un frammento del Futuria e scopre l'ubicazione del Flusso Oscuro. Egli desidera raggiungerlo per diventare padrone del tempo e quindi trasformarsi in un essere immortale ed eterno. Solo il coraggio e la forza del nostro eroe Topolino riusciranno ad ostacolare i suoi terribili sogni di gloria.
 Gambadilegno: è uno degli antagonisti della serie (più tutte le volte un antieroe). Assieme a Macchia Nera (che non smette di considerarlo suo inferiore) convince i Tillani a partecipare alla conquista planetaria. Il suo obiettivo è conquistare altri pianeti, con le buone o le cattive, e diventare immensamente ricco. Quando si rende conto che la situazione diventa troppo complicata decide di ritirarsi e costituirsi, ma Macchia Nera glielo impedisce congelandolo in una fase di non-tempo.

Iniziative 
 Alla storia è stato allegato il gadget estivo, la Makkinaz di Topolino, in uscita per quattro settimane dal n. 2902 al n. 2905.
 È stato creato anche il gioco ufficiale della serie, Pazza Makkinaz, disponibile nel sito ufficiale del magazine, www.topolino.it dalla fine della seconda puntata e guiderà i lettori fino all'inizio della serie. È strutturato in due parti: nella prima, bisognava trovare la Makkinaz, e nella seconda ricaricarla. Nel numero 2901 è stato annunciato anche un nuovo gioco online, dove il giocatore dovrà guidare la Makkinaz fino a Tanhuac. È possibile avere qualche trucco del gioco su blog.topolino.it, nella sezione di Pippo.

Curiosità 
 Con il terzo episodio, anche Topolino ha cambiato veste grafica con nuove rubriche.
 Il terzo episodio della serie (Fuori dalla goccia) è anche la prima storia del giornale a sbarcare su iPad, insieme a tutto il libretto ovviamente.
 Il primo prequel della storia, che vuole essere un inno alla natura e al rispetto dell'ambiente, è stato pubblicato nello speciale numero ad Impatto Zero dedicato all'Earth Day 2011

Collegamenti esterni 
 
 

Fumetti di fantascienza